Johannes Berndes ist der Name folgender Personen:

* Johannes Berndes (der Ältere) († vor 1550), deutscher Pastor in Flensburg
 Johannes Berndes (der Jüngere) (um 1528), deutscher Pastor und Propst